Miejscowości w USA:
 Olney – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Olney – jednostka osadnicza w stanie Maryland, w hrabstwie Montgomery
 Olney – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Olney – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Young
Gminy w USA:
 Olney (ang. Olney Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Richland
 Olney (ang. Olney Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Nobles
W Wielkiej Brytanii:
 Olney (Anglia) – miasto w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)